Premiul Fotbalistul austriac al anului (APA-Fußballerwahl) este acordat în Austria din 1984. Antrenorii cluburilor din Bundesliga aleg jucătorul anului. Alegerile sunt organizate de APA.

Fotbalistul austriac al anului

Referințe
 RSSSF

Fotbal în Austria
Premii în fotbal